Николаидис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Николаидис, Антонис (род. 1967) — кипрский стрелок, выступавший в дисциплине скит, участник четырёх Олимпиад.
 Николаидис, Александрос (1979—2022) — греческий тхэквондист, чемпион Европы (2008).
 Николаидис, Иоаннис (род. 1971) — греческий шахматист, гроссмейстер (1995).
 Николаидис, Кипрос (род. 1953) — английский врач-перинатолог греческого происхождения, один из ведущих мировых экспертов в области фетальной хирургии.
 Николаидис, Фемистоклис (род. 1973) — греческий футболист, чемпион Европы 2004 года. С 2004 по 2008 являлся президентом афинского АЕКа.
 Николаидис, Никос (1939—2007) — греческий режиссёр, продюсер, сценарист.